Vukosavci je lahko:
 Vukosavci, Lopare (Bosna in Hercegovina)
 Vukosavci, Aranđelovac (Srbija)